Köfering ist der Ortsname von

 Köfering, Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Köfering (Kümmersbruck), Ortsteil der Gemeinde Kümmersbruck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Köfering (Gemeinde Aggsbach), Katastralgemeinde in der niederösterreichischen Gemeinde Aggsbach

Köfering ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo von Lerchenfeld-Köfering (1843–1925), deutscher Diplomat und Politiker
 Hugo Graf von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg (1871–1944), deutscher Politiker (BVP) und Diplomat
 Ludwig von Lerchenfeld-Köfering (1837–1907), deutscher Gutsbesitzer und Kammerpräsident
 Maximilian von Lerchenfeld-Köfering (1799–1859), deutscher Diplomat